Hedwige Julia Wanda Lubomirska (Przeworsk, 29 de junho de 1815 - Bruxelas, 14 de fevereiro de 1895) princesa polonesa da Casa Lubomirski, e terceira esposa de Eugênio I, 8.º Príncipe de Ligne.

Biografia 
Nascida em 29 de junho de 1815 em Przeworsk, Polônia, como terceira filha do príncipe Henryk Ludwik Lubomirski, e da princesa Teresa Czartoryska. Ele nasceu em uma família de pequena nobreza polonesa. Morreu em 14 de fevereiro de 1895 em bruxelas.

Casamento e Filhos 
Hedwige Lubomirska casou-se em 28 de outubro de 1836, em Viena, Áustria, com Eugênio I, 8.º Príncipe de Ligne, já viúvo por duas vezes, filho do príncipe Louis-Eugène de Ligne, e da condessa Louise van der Noot de Duras. Dessa união nasceram:

 Príncipe Charles Joseph de Ligne (Bruxelas, 17 de novembro de 1837 - Bruxelas, 10 de maio de 1914) casou-se em 31 de maio de 1876 em Paris com Charlotte de Gontaut-Biron, filha de Etienne Charles de Gontaut, Conde de Biron e de Charlotte Marie de FitzJames, filha de Jacques Marie de FitzJames, 5.º Duque de FitzJames. Com descendência;
 Príncipe Edouard Henri de Ligne (Bruxelas, 8 de fevereiro de 1839 - La Neuville-sous-Hay, 17 de outubro de 1911) casou-se por duas vezes, a segunda em 12 de março de 1874 em Baden-Baden com a princesa Eulalie de Solms-Braunfels, filha do príncipe Friedrich Wilhelm de Solms-Braunfels, e de Josepha Maria de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg.
 Princesa Isabelle Hedwige de Ligne (1840-1858) não se casou, morreu com 17 anos.
 Princesa Marie Georgine Sophie de Ligne (Bruxelas, 19 de abril de 1843 - Paris, 3 de março de 1898) Casou-se em 8 de julho de 1862 em Beloeil com Sosthène II de La Rochefoucauld, 4.º Duque de Doudeauville, Duque di Bisaccia.

Títulos 

 29 de junho de 1815 - 28 de outubro de 1836: Sua Alteza Serena, a princesa Hedwige Lubomirska
 28 de outubro de 1836 - 20 de março de 1880: Sua Alteza Serena, a Princesa de Ligne, Princesa Lubomirska
 20 de março de 1880 - 14 de fevereiro de 1895: Sua Alteza Serena, a Princesa Viúva de Ligne, Princesa Lubomirska